Орловское сельское поселение — сельское поселение в России:

См. также 
 Малоорловское сельское поселение